Dogs of War:

 Dogs of War — компьютерная игра в жанре военной стратегии, разработанная Silicon Dreams и выпущенная в 2000 году.
 Dogs of War — альбом британской хеви-метал группы Saxon (1995)
 Dogs of War — песня группы AC/DC с альбома Rock Or Bust (2014)
 The Dogs of War — песня группы Pink Floyd с альбома A Momentary Lapse of Reason.

См. также 
 Псы войны.

Примечания